

Geografia
Samara (Rússia) — cidade da Rússia
Oblast de Samara — divisão federal da Federação Russa
Rio Samara — rio russo
Horário de Samara — fuso horário
Metrô de Samara
Samarra — cidade do Iraque
Samarate — comuna da província de varese, região Lombardia, Itália
Curva de rio de Samara — região

Pessoas
Samara Felippo — atriz brasileira.

Outros
Lada Samara — automóvel soviético
26922 Samara — asteroide
Sâmara — fruto
Samará — clássico do futebol do estado do Maranhão, Brasil

Desambiguações de topônimos